Tallon Griekspoor era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Pedro Cachín ha sconfitto Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-3, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Aleksandar Vukic (primo turno)
  Nuno Borges (secondo turno)
  Tomáš Macháč (ritirato)
  Vít Kopřiva (secondo turno)

  Pedro Cachín (campione) 
  Jesper de Jong (primo turno) 
  Juan Pablo Ficovich (primo turno) 
  Federico Gaio (quarti di finale)

Qualificati 

  Matteo Donati (secondo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)
  Yshai Oliel (primo turno)

  Clement Tabur (quarti di finale) 
  Lucas Gerch (primo turno) 
  Daniel Michalski (primo turno)

Lucky loser 

  Kaichi Uchida (primo turno)

  Max Purcell (primo turno)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek (secondo turno)
  Martin Krumich (secondo turno)

  Andrew Paulson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

I. ČLTK Prague Open 2022